Auenbach bezeichnet generisch in Flussauen laufende Gewässer.

Auenbach ist ein Eigenname von Gewässern:

 Auenbach (Ablach), rechter Zufluss der Ablach bei Sauldorf, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Auenbach (Aischgraben), rechter Quellbach des Aischgraben (zur Aisch) bei Förtschwind, Höchstadt an der Aisch, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Auenbach (Böhmbach), rechter Zulauf des Böhmbachs bei Langenau, Stadt Hartha, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen, der über einen weiteren Auenbach zur Zwickauer Mulde entwässert
 Auenbach (Drau), rechter Zufluss der Drau bei Abfaltersbach, Bezirk Lienz, Tirol
 Auenbach (Isar) – zwei künstlich angelegte Gewässer im Flusssystem der Isar in Bayern; flussabwärts: 
 Auenbach (Isar, Egling), linker Seitenarm der Isar in der Gemeinde Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Auenbach (Isar, Landshut), Verbindungsarm vom Hammerbach zur Isar im kreisfreien Landshut
 Auenbach (Lassnitzbach), linker Oberlauf des Lassnitzbachs bei Laßnitz bei Murau, Gemeinde Murau, Bezirk Murau, Steiermark
 Auenbach (Lavant), rechter Zufluss der Lavant in Wolfsberg, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Auenbach (Lech), rechter Zufluss des Lechs bei Oberpinzwang, Gemeinde Pinzwang, Bezirk Reutte, Tirol
 Auenbach (Malterdinger Dorfbach), rechter Zufluss des Malterdinger Dorfbachs (zur Elz) nahe Hecklingen, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Auenbach (Ostrach), rechter Zufluss der Ostrach (zur Donau) bei der Weihermühle, Gemeinde Riedhausen, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Auenbach (Zwickauer Mulde), rechter Zufluss der Zwickauer Mulde bei Terpitzsch, Stadt Colditz, Landkreis Leipzig, Sachsen

Auenbach ist ein Ortsname:
 Auenbach, historischer Ortsname von Ambach, Ehekirchen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern

Siehe auch:
 Aubach
 Auebach
 Auerbach